Джон Генри Пойнтинг (; 9 сентября 1852 — 30 марта 1914) — известный британский физик. На протяжении 34 лет был профессором физики в Бирмингемском университете с 1880 года до своей смерти.

Член Лондонского королевского общества (1888).

Научная деятельность 
Он разработал теорию вектора Пойнтинга, который описывает направление и величину потока энергии электромагнитного поля и используется в теореме Пойнтинга о сохранении энергии электрического и магнитного полей (работа была опубликована в 1884 году). В 1893 году он выполнил точные измерения гравитационной постоянной из закона всемирного тяготения Ньютона. В 1903 году он первый осознал, что космическая пыль в Солнечной системе падает по спирали на Солнце. Позднее этот эффект был назван эффектом Пойнтинга — Робертсона, так как Говард Перси Робертсон первый дал объяснение этого эффекта с точки зрения теории относительности.

В 1884 году он занимался анализом цен на товары на фьючерсной бирже с помощью методов математической статистики.

В 1905—1906 годах Джон Генри Пойнтинг являлся президентом Лондонского общества физиков.

Кратеры на Марсе и кратер Пойнтинг нa Луне названы в его честь, так же как и главное здание физического факультета Бирмингемском университете.

Труды Дж. Г. Пойнтинга 
 1884 A Comparison of the Fluctuations in the Price of Wheat and in the Cotton and Silk Imports into Great Britain, Journal of the Royal Statistical Society; 47, 1884, pp. 34-64
 1911 A Text-book of Physics: volume III: Heat London, C. Griffin
 1913 The earth; its shape, size, weight and spin Cambridge University Press
 1914 A Text-book of Physics: Electricity and Magnetism. Pts. I and II: Static electricity and magnetism London, C. Griffin
 1920 Collected Scientific Papers Cambridge University Press

Примечания

Литература

Ссылки 
 Obituary notices of fellows deceased :: John Henry Poynting // Proc. R. Soc. Lond. A, 1915—1916, vol. 92, pp. i—ix, plate, signed by J. J. T.

Физики Великобритании
Награждённые Королевской медалью
Члены Лондонского королевского общества